Murg steht für:

Gewässer, siehe Murg (Gewässername). Darunter:
 Rechte Zuflüsse des Rheins in Baden-Württemberg; nach Länge absteigend:
 Murg (Nordschwarzwald), auch Untere Murg, Zufluss des Oberrheins im Landkreis Rastatt, Oberlauf im Landkreis Freudenstadt
 Murg (Südschwarzwald) oder Hauensteiner Murg, auch Obere Murg oder Murgbach, Zufluss des Hochrheins bei Murg, Landkreis Waldshut

 Gewässer in der Schweiz; nach Länge absteigend:
 Murg (Thur), linker Zufluss der Thur bei Frauenfeld, Bezirk Frauenfeld, Kanton Thurgau
 Murg oder Murgbach (Walensee), südlicher Zufluss des Walensees in Murg, Gemeinde Quarten, Kanton St. Gallen; durchfließt das Murgtal (St. Gallen) und die drei Murgseen
 Murg (Aare), rechter Zufluss der Aare bei Obermurgenthal, Gemeinde Wynau, Kanton Bern

Orte:
 Murg (Hochrhein), Gemeinde im Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Murg SG, Ortsteil der Gemeinde Quarten, Wahlkreis Sarganserland, Kanton St. Gallen

Familienname:
 Bernhard Murg (* 1969), österreichischer Kabarettist und Schauspieler
 Thomas Murg (* 1994), österreichischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Kleine Murg, rechter Zufluss der „Hauensteiner“ Murg (zum Hochrhein) in Hottingen, Gemeinde Rickenbach, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Murgbach
 Murgtal
 Murk